Андре́й Дми́триев:
 Дмитриев, Андрей Александрович — советский актёр.
 
 Дмитриев, Андрей Владимирович (род. 1981) — белорусский политик и общественный деятель.
 Дмитриев, Андрей Вячеславович (род. 1957) — архитектор, дизайнер интерьеров.
 Дмитриев, Андрей Михайлович (писатель) (1842—1886) — журналист, прозаик, драматург.
 Дмитриев, Андрей Михайлович (1879—1946) — профессор, доктор сельскохозяйственных наук.
 Дмитриев, Андрей Сергеевич (1925—1989) — советский и белорусский физиолог и политический деятель.
 Дмитриев, Андрей Юрьевич (род. 1979) — российский журналист и политик.